A112 peut faire référence à :

Automobiles 
 Autobianchi A112, un modèle du constructeur italien Autobianchi ; 
 Autobianchi A112 Abarth, un modèle du constructeur italien Autobianchi.

Autoroutes 
 Autoroute belge A112, reliant reliant le ring d'Anvers à l'A12 ;
 Autoroute française A112 (projet autoroutier en région parisienne).